Заречный сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Заречный сельсовет — в Кытмановском районе Алтайского края.
 Заречный сельсовет — в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Заречный сельсовет — в Домбаровском районе Оренбургской области.
 Заречный сельсовет — в Ташлинском районе Оренбургской области.